Deux  navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Alliance :
 l', une frégate de la Continental Navy, célèbre pour avoir tiré les derniers coups de la guerre d'indépendance des États-Unis ;
 l', une canonnière à vapeur en service de 1877 à 1911.

Alliance